В парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Марселла Мескер і Елізабет Смайлі 6-0, 6-4.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (півфінал)

 Марселла Мескер /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Карлінг Бассетт /  Енн Вайт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Pan Pacific Open